est un genre de dinosaure cératopsien du Crétacé supérieur retrouvé au Texas (États-Unis). Selon Paleobiology Database, en 2022, le genre est monotypique et la seule espèce référencée est .

Présentation 
L'espèce-type, Bravoceratops polyphemus, a été nommée et décrite par Steven L. Wick et Thomas M. Lehman en 2013. 

Le nom générique signifie « visage (ou face) à cornes du Rio Bravo » et provient du nom mexicain Rio Bravo del Norte conjugué avec les mots grecs keras (κέρας, « corne ») et ops ὤψ, « visage (ou face) ». Le nom spécifique polyphemus réfère au cyclope géant Polyphème.

Le genre est basé sur l'holotype TMM 46015-1, constitué de fossiles retrouvés dans une strate datée du début du Maastrichtien de la formation géologique de . Il est rare de retrouver dans cette dernière des restes de cératopsiens.

Bravoceratops fait partie des plus grands Chasmosaurinae, d'une dimension comparable au Torosaurus et au Triceratops. Il pourrait former un groupe frère avec Coahuilaceratops.

Cladogramme Ceratopsidae

Voir aussi

Notes et références

Notes

références 

Dinosaure du Crétacé
Dinosaure d'Amérique du Nord
Ceratopsia
Taxon fossile décrit en 2013